ОСДЮСШ №2 — женский казахстанский футбольный клуб из города Актобе. Основан в  2014 году. С 2014 по 2017 годах занимал последние место в чемпионате. Наивысшем достижением чемпионате РК было третье место в 2018 году.

Статистика в чемпионате

Ссылки 
 Профиль команды на сайте vesti.kz 

Женские футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Актобе